Eddystone Rocks ist der Name der

* Eddystone Rocks (Südliche Shetlandinseln), Gruppe von Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis
 Eddystone Rocks (Kanalküste), Felsgruppe an der britischen Küste im Ärmelkanal